Oscar Martínez u Óscar Martínez puede referirse a:

Cine y televisión 

 Oscar Martínez (1936-1978); actor, presentador de televisión, declamador y productor musical venezolano.
 Oscar Martínez (1949); actor, autor y director de teatro argentino.
 Óscar Martínez (1976), presentador de televisión y radio español.

Deportistas 

 Óscar Martínez Cid (1979), futbolista español.

Políticos 

 Oscar Martínez Salazar (1941-1981), político colombiano.

Otros 

 Óscar Martínez Giscard (1977-2007), ingeniero y analista financiero mexicano.